Вильям Широкий (, , Братислава, Австро-Венгрия — , Прага, ЧССР) — чехословацкий государственный и политический деятель, и. о. президента ЧССР (1957), премьер-министр ЧССР (1953—1963).

Биография 

Родился в семье железнодорожника. С 1921 г. член Коммунистической партии Чехословакии (КПЧ). Считался агентом НКВД, задачей которого было информировать Москву о деятельности руководства КПЧ, в первую очередь — Клемента Готвальда. Накануне Второй мировой войны становится председателем КПЧ в Словакии. В 1935 г. и до роспуска КПЧ в 1938 г. — депутат Национального собрания Чехословакии. Во время войны работал в качестве иностранного члена секретариата Коммунистической партии в изгнании в Париже, а затем — на аналогичной должности в Москве. В 1941 г. он был отправлен в Словакию, где он вскоре был арестован и приговорен к тюремному заключению. В начале 1945 г. ему удалось бежать, и вступить в РККА.

В 1929‒63 гг. — член ЦК, в 1948‒63 гг. — член Президиума ЦК КПЧ. Член парламента (1946—1964).

 1945—1953 гг. — заместитель премьер-министра Чехословакии (в 1950‒1953 гг. — одновременно министр иностранных дел),
 1945—1954 гг. — председатель Коммунистической партии Словакии, являлся инициатором процесса над буржуазными националистами в 1951—1954 гг.,
 1957 г. — и. о. президента ЧССР,
 1953—1963 гг. — премьер-министр ЧССР. Подписал Варшавский договор от имени ЧР.

Во время «Пражской весны» и реабилитационных процессов был освобождён от всех должностей, в 1968 г. был исключён из рядов КПЧ; восстановлен незадолго до смерти в 1971 г.

Награды 
 Большой крест ордена Возрождения Польши (5.7.1947) 
 Два ордена Клемента Готвальда (7.5.1955, 30.5.1962).

Примечания

Источники 
 Muriel Blaive. Promarněná příležitost, Československo a rok 1956, s. 240

Премьер-министры Чехословакии
Министры иностранных дел Чехословакии
Члены Коммунистической партии Чехословакии
Члены ЦК КПЧ
Депутаты Национального собрания Чехословакии